Un cas de conscience est une situation difficile dans laquelle la conscience humaine, guidée par ses critères éthiques ou religieux, ne voit pas avec clarté ce qui est moralement (ou religieusement) le meilleur et peine à prendre une décision.

La littérature abonde de cas de conscience qui forment la trame de nombreuses œuvres. Le cinéma également :

Filmographie 
 Cas de conscience, film de Walter Kapps sorti en 1939 ;
 Cas de conscience (), film américain réalisé par Richard Brooks en 1950 ;
 Cas de conscience (), téléfilm de David Greene diffusé en 1985 ;
 Cas de conscience (), téléfilm de Richard Compton diffusé en 1989 ;
 Cas de conscience (), téléfilm de Peter Werner diffusé en 1990 ;
 Cas de conscience (No Child of Mine), téléfilm de Michael Katleman diffusé en 1993 ;
 Cas de conscience, émission de télévision de type documentaire diffusée au Réseau de l'information depuis 2013.

Homonymie de titre